Nicolás Almagro era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Pablo Carreño Busta.

In finale Carreño Busta ha sconfitto Gilles Müller con il punteggio di 6-2, 7-65.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Pablo Carreño Busta (campione)
  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Gilles Müller (finale)
  David Ferrer (semifinale)

 Juan Martín del Potro (secondo turno, ritirato)
 João Sousa (primo turno)
 Kyle Edmund (primo turno)
 Benoît Paire (primo turno)

Qualificati 

  Salvatore Caruso (primo turno)
  João Domingues (secondo turno)

 Bjorn Fratangelo (secondo turno)
 Elias Ymer (primo turno)

Wildcard 

  David Ferrer (semifinale)
  Frederico Ferreira Silva (secondo turno)

 Pedro Sousa (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2017